Swindle steht für:

 Swindle (2002), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2002
 Der große Schwindel (2013, USA), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2013
 (8690) Swindle, Asteroid